Il toponimo Mărgineni può riferirsi a diverse località della Romania:

Mărgineni, comune del distretto di Bacău
Mărgineni, comune del distretto di Neamț